Der Dreisprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 8. und 10. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Ihren ersten von drei WM-Titeln – einen davon gab es später im Weitsprung – errang die russische Olympiazweite von 2000 Tatjana Lebedewa. Rang zwei belegte die zweifache Silbermedaillengewinnerin bei Afrikameisterschaften (1998/2000) Françoise Mbango Etone aus Kamerun, die außerdem bei den Afrikameisterschaften 1996 Dritte geworden war. Bronze ging an die aktuelle Olympiasiegerin und EM-Dritte von 1998 Teresa Marinowa aus Bulgarien.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die russische Weltmeisterin Tatjana Lebedewa stellte im Finale am 10. August mit 15,25 m eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
8. August 2001, 18:00 Uhr

23 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 14,05 m. Genau zwölf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). So musste das Finalfeld nicht weiter aufgefüllt werden, diese zwölf Dreispringerinnen traten zwei Tage darauf zum Finale an.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
10. August 2001, 20:00 Uhr

Video 
 Edmonton 2001 Lebedeva Tatiana TJ, Video veröffentlicht am 22. März 2011 auf youtube.com, abgerufen am 25. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Women Triple Jump Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 25. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Triple Jump, Edmonton 2001, S. 328 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 25. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton